Marianne (symbool), de nationale personificatie van Frankrijk
 Marianne (voornaam), een meisjesnaam
 Marianne (Seychellen), een eiland van de Seychellen
 Marianne (1929), een film van Robert Z. Leonard
 Marianne (1992), een korte film van Tijs Tinbergen
 Marianne (2011), een film van Filip Tegstedt
 Marianne (politiek), een politieke vrouwenorganisatie